Niemcy:
 Wiersdorf – dzielnica gminy Wallstawe w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel
 Wiersdorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm